Nycticorax peut désigner :
le Nycticorax (créature imaginaire), un oiseau imaginaire des bestiaires médiévaux ; 
Nycticorax un genre d'oiseaux échassiers ;
(8753) Nycticorax, un astéroïde.